Премия Бунзена — Кирхгофа — международная награда, присуждаемая за выдающиеся достижения в области аналитической спектроскопии, которая вручается с 1990 года Немецкой рабочей группой по прикладной спектроскопии DASP (Deutscher Arbeitskreis für Angewandte Spektroskopie) Германского химического общества. Премия названа в честь химика Роберта Бунзена и физика Густава Кирхгофа.

Лауреаты премии получают от корпорации  2500 евро.

Лауреаты премии:
 1990 Günter Snatzke, Германия
 1991 Hannes Aiginger и Peter Wobrauschek, Австрия; Joachim Knoth и Heinrich Schwenke, Германия — за вклад в развитие рентгенофлуоресцентного анализа с полным внешним отражением (РФА с ПВО)
 1992 Kurt Laqua и Arnulf Röseler, Германия
 1993 Львов, Борис Владимирович, Россия
 1994 Bruce Chase, США; W.J. Orville-Thomas, Великобритания
 1995 Paul W.J.M. Boumans, Нидерланды
 1998 Annemie Bogaerts, Вельгия
 2000 Dieter Fischer, Германия
 2001 John A. McLean, США
 2002 , Германия
 2003 Булыга Сергей, Германия
 2004 Ewa Bulska, Польша
 2005 Nicolas Bings, Германия
 2006 Volker Deckert, Германия
 2007 Jörg Bettmer, Германия
 2008 Sebastian Schlücke, Германия
 2009 Joachim Koch, Швейцария
 2010 Janina Kneipp, Германия
 2011 Daniel Pröfrock, Германия
 2012 Christoph Haisch, Германия
 2013 Maria Montes-Bayón, Испания
 2014 Oliver Reich, Германия
 2015 Martín Resano, Испания
 2016 Torsten Frosch, Германия

Примечания

Источники 
 Bunsen-Kirchhoff Prize Awarded 
 Bunsen-Kirchhoff-Award
 Bunsen-Kirchhoff-Preis für Analytische Spektroskopie 

Награды по алфавиту
Научные награды
Списки лауреатов премий